10-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 2017 проводился в городе Санто-Доминго (Доминиканская Республика) с 15 по 24 сентября 2017 года с участием 16 команд.

В Доминиканской Республике мужской Панамериканский чемпионат проводился впервые.

Панамериканским чемпионом (в 3-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала сборная Венесуэлы, победив в финале сборную Аргентины. Третье место заняла сборная США.

Впервые в мужском Панамериканском чемпионате участвовали сборные Арубы, Белиза, Бразилии и Коста-Рики.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2017 год в софтболе
2017
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Доминиканской Республике
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
Панамериканские чемпионаты в Доминиканской Республике
Софтбол
Сентябрь 2017 года